The Mission – zespół grający rocka gotyckiego
 The Mission – dziewiąty singel niemieckiego DJ-a i producenta – Tomcrafta, wydany w 1998